Сан-Франсиско-де-лос-Ромо () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Агуаскальентес. Административный центр — город Сан-Франсиско-де-лос-Ромо.

История 
В течение 133 лет здесь размещалась Асьенда де Сан-Блас де Пабельон. В 1879 году, в связи со сменой владельца, она была переименована в Сан-Франсиско де лос Ромо.

Изначально эти земли входили в муниципалитет Агуаскальентес. В первый раз местные жители обратились с петицией об образовании отдельного муниципалитета ещё в 1904 году, но им было отказано на том основании, что эти земли были тогда слишком слабо заселены. Следующая попытка была совершена в 1977 году, но и тогда ответ властей штата был негативным. Наконец, в 1983 году вопрос был поднят в третий раз, и после долгого рассмотрения был решён положительно, приведя к образованию муниципалитета в 1991 году.

Состав 
В 2010 году в состав муниципалитета входило 117 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия о муниципалитетах Мексики. Сан-Франсиско-де-лос-Ромо 
 Национальная система информации о муниципалитетах 

Муниципалитеты Агуаскальентеса